Зар (Дзари, , ) — село в Цхинвальском районе Южной Осетии. Расположено в 8 километрах северо-западнее Цхинвала, соединено автодорогой. Разделено на два поселения, связанных дорогой. Рядом находятся сёла — Рустау (Рустави) западнее, Верхний Додот (Земо-Додоти) южнее, Донбын (Дампалети) юго-восточнее. На востоке, за горой, располагались сёла Кехви и Курта.

Население 
В селе живут осетины. По переписи населения 2015 года — 178 человек. В 1987 году в селе жило 170 человек.

История 
20 мая 1992 года на дороге из села произошла Зарская трагедия — в ходе которой грузинскими боевиками была расстреляна колонна беженцев.

Село знаменито дорогой  "Зарская объездная дорога", или "Дорога жизни" из Цхинвала во Владикавказ. На территории села построен Мемориальный комплекс жертвам войны.

Примечания

Топографические карты 
 

Населённые пункты Дзауского района